Das Verb flashen bezeichnet:
 flashen, den Flash-Speicher des BIOS überschreiben
 flashen, eine Felswand im ersten Versuch erklettern; siehe Begehungsstil#Flash
 flashen, die weibliche Brust entblößen; siehe Exhibitionismus#Flashing
 flashen, die chromatographische Aufreinigung mittels Durchpressen des Laufmittels beschleunigen; siehe Säulenchromatographie#Automatisierte Säulen-Chromatographie

Siehe auch:
 Flash